На протяжении своей долгой и сложной истории, город Львов был местом множества битв и осад. Среди наиболее значительных:

 Осада Львова (1286) — осада Львова войском татарского хана Телебуги
 Осада Львова (1438) - неудачная осада Львова татарским ханом Шахматом после подольской битвы в которой погиб Михаил Бучацький (хроники Длогуша, хроники Зубрицкого)
 Осада Львова (1648) — осада Львова казацким войском Богдана Хмельницкого
 Осада Львова шведами (1655) — осада Львова шведами во время Шведского потопа
 Осада Львова (1655) — осада Львова войском Русского царства и Богдана Хмельницкого
 Осада Львова (1656) — осада Львова войсками трансильванского князя Дьёрдя I Ракоци
 Осада Львова (1672) — Львов в осаде войск султана Мехмета IV
 Битва при Львове (1675) — Победа над турецкими войсками гусаров Яна III Собесского
 Битва при Львове (1695) — Победа над турецкими войсками ополчения Станислава Яблоновского
 Битва за Львов (1704) — Львов захвачен и разграблен шведами во время Северной войны
 Битва за Львов (1914) — Львов взят русскими войсками в начале Первой мировой войны
 Битва за Львов (1915) — Львов отбит австрийскими войсками
 Битва за Львов (1918) — Восстание польского населения города против войск Западно-Украинской Народной Республики
 Битва при Львове (1920) — Боевые действия на границе города между польской армией и Красной Армией во время Польско-Советской войны
 Оборона Львова (1939) — Львов осаждён Германией в начале Второй мировой войны; позднее присоединён к СССР в составе Западной Украины
 Оборона Львова (1941) — Львов захвачен войсками нацистской Германии совместно с походными группами ОУН
 Львовско-Сандомирская операция (1944) — стратегическая военная операция во время Великой Отечественной войны с целью освобождения Западной Украины и занятия Юго-Восточной Польши.
 Львовское восстание (1944) — город взят отрядами Армии крайовой и советскими войсками во время Второй мировой войны